Triola může znamenat:
 Triola (hudba): rytmická figura
 Triola (firma): výrobce spodního prádla